Крильон:

 Крильон — самая южная точка полуострова Крильон и всего острова Сахалин.
 Крильон — маяк на самой южной оконечности мыса Крильон полуострова Крильон острова Сахалин.
 Крильон — коммуна в департаменте Уаза.
 Крильон — пассажирский пароход Дальневосточного государственного морского пароходства, построен в 1909 году как SS Preussen.
 Крильон — торговое судно Сахалинского морского пароходства, построено в 1990 году. Порт приписки — Холмск.

 Персоналии
 Луи де Крильон (; 1543—1615) — французский военачальник.
 Луи де Крильон, герцог Маонский (; 1718—1796) — французский и испанский военачальник.

См. также 

 Крильонский полуостров (полуостров Крильон) — полуостров на юго-западе Сахалина.